

Cinéma 
 King of the Mountain est le titre original de , un film américain de Noel Nosseck sorti en 1981.

Musique 
King of the Mountain est une chanson de Kate Bush enregistrée en 2005.
 King Of the Mountain est une chanson de Kiss en 1984.

Patronyme 
King of the Mountain est le surnom du pilote automobile australien Peter Brock.

Homonymie de titre